Грађанско-стамбена трговачка кућа саграђена је крајем двадесетих година 20. века у Зајечару, у Улици 7. септембар.

Под заштитом државе је од 1985. године.

Види још 
 Зајечар
 Списак споменика културе у Зајечарском округу
 Списак двораца у Србији

Референце 

Споменици културе у Зајечарском округу
Грађевине у Зајечару
Непокретна културна добра